Hibiscus (slovensko hibiskus) je lahko:
 Hibiscus (koktajl)
 HMS Hibiscus
 Hibiskus - rastlina; rod iz družine (Malvaceae) s približno 200-675 vrstami